Caffarelli ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Caffarelli (bürgerlicher Name Gaetano Majorano; 1710–1783), italienischer Opernsänger (Sopran-Kastrat)
 Louis Marie Joseph Maximilien Caffarelli du Falga (1756–1799), französischer Brigadegeneral
 Luis Caffarelli (* 1948), US-amerikanisch-argentinischer Mathematiker
 Prospero Caffarelli (1593–1659), italienischer Kardinal 
 Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633), Kardinal und Erzbischof von Bologna  

Caffarelli bezeichnet:
 Caffarelli (Adelsgeschlecht), ein römisches Adelsgeschlecht
 Palazzo Caffarelli, ein Palast in Rom
 Palazzo Vidoni Caffarelli, ein Palast in Rom